Senker steht für
 Versenker (Holzbearbeitung), ein Werkzeug zum Einschlagen von Nägeln
 Senkbohrer, ein Werkzeug zum Ein- oder Ansenken von Bohrungen

Siehe auch:
 Sencer